Kurzstrecke steht für:

 Sprintstrecke, siehe Sprint
 eine kurze Beförderungsstrecke mit ermäßigtem Fahrpreis, siehe Tarifsystem (Öffentlicher Personenverkehr) #Tarifstrukturen
 Flugstrecke bis maximal 1500 km, siehe Flugstrecke #Kommerzielle Luftfahrt
 Seeverkehr innerhalb eines Kontinents, siehe Küstenhandel
 Kurzstrecke mit Pierre M. Krause, Comedy-Sendung von und mit Pierre M. Krause

Siehe auch:
 Langstrecke
 Wegstrecke